Ла Рохења има више значења:

 Ла Рохења (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Рохења, Сан Пастор (Тангансикуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику